El término especulación (del latín speculor, -ari; ‘observar’, ‘investigar’ o ‘escudriñar’) puede referirse:

 a la especulación filosófica, la solución de contradicciones o antinomias aparentemente insalvables del pensamiento sobre el objeto mediante la reflexión dialéctica desde un punto de vista más elevado;
 a la especulación económica, la operación comercial que se practica con mercancías, valores o efectos públicos con el único propósito de lucrarse con las variaciones en su precio de mercado, aun cuando en determinadas condiciones la apreciación del producto está garantizada y no es, por lo tanto, especulativa en el sentido original del vocablo;
 como variante específica de la anterior, a la especulación inmobiliaria, la adquisición de terrenos o bienes inmuebles con la única intención de revenderlos posteriormente, en espera de obtener un beneficio económico debido a las fluctuaciones de los precios del mercado;
 a la ficción especulativa, una denominación general que engloba los géneros de ficción más fantásticos; específicamente, la ciencia ficción, la fantasía, la metaficción, la ficción utópica y distópica, la ficción apocalíptica y la ucronía en literatura, o
 a Speculation o Especulación, un juego de naipes con apuestas, popular en el Reino Unido y los Estados Unidos a principios del siglo XIX.